

Чуново — присілок у Волховському районі Ленінградської області.

Чуново — район Братислави, відноситься до округу Братіслава V.